Утішне — село, Миколаївська область, Казанківський район, Миколо-Гулаківська сільська рада
 Утішне — селище, Миколаївська область, Казанківський район, Новофедорівська сільська рада
 Утішне — зупинна платформа Придніпровської залізниці